Тама́ра Ме́льникова:
 Мельникова, Тамара Михайловна (род. 1940) — российская музейная работница.
 Мельникова, Тамара Никитична (род. 1946) — советская трековая велогонщица.